Unguri se poate referi la:

 Unguri - Maghiari, populația de bază a Ungariei
 Unguri, Ocnița - Localitate centru de comună din raionul Ocnița, Republica Moldova